

Якти-Ялан — присілок, Бугульминський район, Татарстан
 Якти-Ялан — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан